Дискография южнокорейско-китайской женской группы Cosmic Girls состоит из одного студийного альбома, десяти мини-альбомов и тринадцати синглов. Cosmic Girls были сформированы в 2016 году компаниями Starship Entertainment и Yuehua Entertainment. В состав группы входит 13 участниц. 25 февраля 2016 года группа дебютировала с «Would You Like?» со своими заглавными треками: «Mo Mo Mo» и «Catch Me».

Альбомы

Сингловые-альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Коллаборации

Промо-сингл

Музыкальные видеоролики

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
Cosmic Girls